Woodridge es el nombre de varias localidades:
En 
 Woodridge (Queensland)
 Woodridge (Australia Occidental)

En 
 Woodridge (Illinois)
 Woodridge (Nueva Jersey)
 Woodridge (Nueva York)
 Woodridge (Washington D. C.)